Il torneo maschile di calcio ai XVI Giochi asiatici si è svolto dal 7 al 25 novembre 2010 nella città di Canton.

Gironi

Fase a girone

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Girone C

Classifica

Risultati

Girone D

Classifica

Risultati

Girone E

Classifica

Risultati

Girone F

Classifica

Risultati

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º- 4º posto

Finale 1º- 2º posto

Podi

2010
Calcio nel 2010